Abdankungshalle steht für:

 Abdankungshalle (Brugg)
 Abdankungshalle (Zofingen)